Principal poate fi:

 Principal Company, companie producătoare de mezeluri din România
 Victoria Principal, actriță americană